Vaison est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Saint-Marcellin-lès-Vaison, commune française située dans le département du Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Vaison-la-Romaine, commune française située dans le département du Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Patronyme 
Vaison est un patronyme français rare. Selon les statistiques de l’INSEE, 74 personnes sont nées en France avec ce patronyme entre 1891 et 1990, dans 14 départements. Il est au e rang des noms les plus portés en France.

Références 

Toponymie française
Patronyme français